Alessandro Ciceri (1932-1990), tireur sportif italien ;
 Carlo Stefano Anastasio Ciceri (1616-1694-), un cardinal italien ;
 Eugène Cicéri (1813-1890), peintre, dessinateur, lithographe et décorateur français ;
 Giovanni Battista Ciceri (XVII – XVIII siècle), peintre et décorateur italien ;
 Mario Ciceri (1900-1945), prêtre catholique italien, reconnu vénérable par l'Église catholique ;
 Pierre-Luc-Charles Ciceri (1782-1868), peintre et décorateur de théâtre français.

Voir aussi 
 Maison Cicéri, édifice du XIX siècle situé à Saint-Chéron, en France